Biloxi Blues (film), een film uit 1988 van regisseur Mike Nichols
 Biloxi Blues (toneelstuk), een semiautobiografisch stuk van Neil Simon